Fahey ist ein Familienname, abgeleitet von dem irischen Namen Ó Fathaigh.

Namensträger 
 Brian Fahey (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Denis Fahey (1883–1954), irischer Priester
 Frank Fahey (* 1951), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Jackie Fahey (1928–2019), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Jeff Fahey (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Jim Fahey (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Joseph Fahey (* 1940), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe
 Keith Fahey (* 1983), irischer Fußballspieler
 Myrna Fahey (1933–1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Fahey (* 1968), australischer Real Tennisspieler
 Siobhan Fahey (* 1958), irische Musikerin

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname